Урзіка () — комуна в Румунії, у повіті Олт.
 Урзіка () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Урзіка.
 Урзіка () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Сінешть.